Osoby o tym nazwisku:
 Andriej Kriwow – rosyjski lekkoatleta
 Timofiej Kriwow – radziecki polityk i działacz partyjny